

Patronyme
 Abeid Karume, (1905-1972), a été le premier président de la République de Zanzibar.
 Amani Abeid Karume, (1948- ) est un ancien président de la République de Zanzibar.

Homonymie
Homonymie de patronyme